

Таскола — місто, штат Іллінойс
 Таскола — місто, штат Техас